Педро Хосе Гамарро (; 8 января 1955, Мачикес — 7 мая 2019) — венесуэльский боксёр средних весовых категорий, выступал за сборную Венесуэлы во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале, обладатель двух бронзовых медалей Панамериканских игр, чемпион Игр Центральной Америки и Карибского бассейна, многократный победитель и призёр национального первенства. 
Тренер по боксу.

Биография 
Педро Гамарро родился 8 января 1955 года в городе Мачикес, штат Сулия. Первого серьёзного успеха в боксе добился в 1973 году, когда в полусредней весовой категории выиграл чемпионат Венесуэлы и закрепился за счёт этой победы во взрослой сборной страны. Год спустя стал чемпионом Игр Центральной Америки и Карибского бассейна, проходивших в Санто-Доминго, а ещё через год завоевал бронзовую медаль на Панамериканских играх в Мехико. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале, где сумел дойти до финала, но в решающем матче раздельным решением судей 3:2 уступил немцу Йохену Бахфельду. Это первая для Венесуэлы серебряная медаль на Олимпиадах и единственная медаль на Играх 1976 года.

После этих соревнований Гамарро продолжил выступать за сборную, в 1977 году выиграл крупный турнир в Каракасе и занял третье место на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна в Панаме. В 1978 году съездил на чемпионат мира в Белград, однако в первом же своём бою проиграл югославу Миодрагу Перуновичу. На волне неудач принял решение завершить карьеру спортсмена, но в 1983 году вернулся в бокс, поднявшись во вторую среднюю весовую категорию. На мировом первенстве в Риме дошёл до стадии четвертьфиналов, тогда как на домашних Панамериканских играх в Караксе пополнил медальную коллекцию ещё одной бронзовой наградой. В 1984 году окончательно покинул ринг, став тренером по боксу в одном из венесуэльских боксёрских клубов.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Венесуэлы
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Тренеры по боксу Венесуэлы